De Kom (Amsterdam), een binnenwater in Amsterdam-Zuid
 Anton de Kom Universiteit van Suriname, in Paramaribo
 De Kom (Nieuwegein), een theater in Nieuwegein

Personen:
 (Cornelis Gerhard) Anton de Kom (1898-1945), Surinaams schrijver, verzetsstrijder in Nederland
 Antoine (Adrianus Raymondus) de Kom, Surinaams-Nederlands psychiater en schrijver, kleinzoon van Anton de Kom
 Achmed de Kom (1959), Nederlands atleet, sprinter

Zie ook 
 Kom (doorverwijspagina)